Bayeux (Brazilië), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
Bayeux (Frankrijk), een stad in Frankrijk, bekend om haar tapijt van Bayeux
Arrondissement Bayeux, Frankrijk
Kanton Bayeux, Frankrijk